NGC 7526 — тройная звезда в созвездии Водолей.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

7526
Водолей (созвездие)
Тройные звёзды